USS Aaron Ward puede referirse a cualquiera de tres buques de la Armada de los Estados Unidos, nombrados así en memoria del almirante Aaron Ward:

 El , que sirvió en la Armada de los Estados Unidos entre 1919 y 1940, cuando fue cedido a la Armada Real (del Reino Unido), donde fue rebautizado como HMS Castleton.
 El , destructor de la clase Gleaves en servicio desde 1942 hasta que fue hundido por bombas japonesas, en 1943.
 El , destructor-minador que sirvió en la Armada de los Estados Unidos desde 1944 hasta 1945.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos